I04 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Mamalluca Observatory